Ру-Эндли Аурелио Жан-Карло «Куко» Мартина (; родился 25 сентября 1989 года, Роттердам, Нидерланды) — футболист, выступающий на позиции правого защитника за клуб НАК Бреда. Капитан сборной Кюрасао.

Карьера 
Родился в Роттердаме, Нидерланды. Вырос в Южном Роттердаме с матерью, братьями и сестрой. Его братья Дервин и Хавьер также футболисты.

Мартина начинал свой путь футболиста с академии «Фейеноорда». В 2008 году перешёл в клуб «Розендал», за который провёл 68 матчей и забил 2 гола. В 2011 году перешёл в клуб «Валвейк», за который сыграл 43 матча и забил 1 гол. В 2013 году перешёл в клуб «Твенте», за который провёл 48 матчей и забил 1 гол. 7 июля 2015 года перешёл в английский клуб «Саутгемптон», заключив с клубом контракт на 2 года. Дебютировал 6 августа 2015 года, в матче Лиги Европы против «Витесса», провёл весь матч и получил жёлтую карточку на 40 минуте. По окончании сезона 2016/17  не стали далее продлевать контракт с игроком.

Играет за сборную Кюрасао.

Статистика

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Кюрасао
Игроки сборной Кюрасао по футболу
Игроки ФК «Розендал»
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»